Kwarta (łac. quarta pars – czwarta część)

 Kwarta (jednostka objętości)
 Kwarta (jednostka wagowa)
 Kwarta (podatek)
 Kwarta (muzyka) – interwał muzyczny
 Kwarta (sport)
 Kwarta (czas) – jednostka czasu odpowiadająca sześćdziesiątej części tercji
 Kwarta kątowa – jednostka miary kąta płaskiego odpowiadająca sześćdziesiątej części tercji kątowej
 Kwarta (geografia) – jednostka geograficzna, sześćdziesiąta część tercji geograficznej

Zobacz też 
 Ignacy Kwarta
kwaterka
 litr
 garniec
 pozaukładowe jednostki miary
 układ SI